Sawdoniales — викопний порядок ранніх наземних судинних рослин класу Zosterophyllopsida.

Філогенія 
Родинні зв'язки всередині порядку згідно з кладистичним аналізом Kenrick та Crane:

Примітки 

Викопні рослини
Плауноподібні
Вимерлі порядки рослин